Саво́йский ():
 Савойя — историческая область Франции.
 Савойский диалект (Savoyard) — наречие коренных жителей этой области, диалект франкопровансальского языка.
 Савойский узел — геральдический узел.

См. также 
 Савойский дом
 Савойский гражданский орден
 Савойский военный орден
 Савойский крестовый поход
 Савояры

Савойя